El apellido Biondini puede designar a varias personas.

 Al futbolista italiano Davide Biondini.
 Al dirigente político argentino Alejandro Biondini.
 Al abogado argentino Alejandro César Biondini.